Izz al-Din Aybak, sultà mameluc bahria 1250-1257
 Izz al-Din Masud I ibn Mawdud ibn Zangi, cinquè atabeg zengita de Mossul 
 Izz al-Din Masud II, atabeg zengita de Mossul de 1211 a 1218
 Izz al-Din Kaykaus I, sultà de Rum
 Izz al-Din Kaykaus II, sultà de Rum
 Izz ad-Din al-Malik al-Muzzim Kilidj Arslan II ibn Masud, sultà de Rum
 Izz al-Din Husayn Shansabani, sobirà shansabànida de Ghur, probablement amb títol d amir.
 Izz al-Din Balban-i-Yuzbeki, sultà de Bengala de 1258 a 1260
 Malik Izz al-Din ibn Rukn al-Din Mahmud (+ 1382) fou malik mihrabànida de Sistan del 1352 al 1380
 al-Hadi Izz al-Din ibn al-Hasan imam zaidita del Iemen proclamat el 1523